Chiesa di Santa Fosca a Torcello, frazione di Venezia
 Chiesa di Santa Fosca a Altivole
 Chiesa di Santa Fosca a Venezia
 Chiesa di Santa Fosca in Santa Maria Maggiore a Treviso
 Chiesa di Santa Fosca ad Agrons